Irakkrise steht für:

 Irakkrise 2003, Zerwürfnis in Europäischer Union und NATO über das Verhalten zum Irakkrieg jenes Jahres.
 Irakkrise 2014, Auseinandersetzung im Irak und in Teilen der Nachbarländer, hervorgerufen durch die Kämpfer der ISIS-Milizen.